Серена:

 Серена (ум. 408) — племянница римского императора Феодосия.
 Серена, Адельки (1895—1970) — итальянский государственный деятель, Генеральный секретарь Национальной фашистской партии.
 Серена, Альдо (род. 1960) — итальянский футболист, игрок национальной сборной.
 Серена, Фернандо (1941—2018) — испанский футболист, полузащитник. 
 Серена — река в России, протекает в Калужской области.
 Серена — роман писателя Рона Рэша.
 Серена — фильм режиссёра Сюзанны Бир по одноимённому роману Рона Рэша.

См. также 
 Серёна